El Puente kan syfta på följande platser:

Honduras 

 El Puente (ort i Honduras), Choluteca,

Mexiko 

 El Puente, Veracruz, ort, Zontecomatlán de López y Fuentes, 
 El Puente, San Luis Potosí, ort, 
 El Puente, Delstaten Mexiko, ort, 
 El Puente, Hidalgo, ort, 
 El Puente, Jalisco, ort, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar